TVT Records é uma gravadora independente fundada em 1985 por Steve Gottlieb.

Gravadoras independentes